Ардатов — посёлок станции в Ардатовском районе Мордовии. Административный центр и единственный населённый пункт Ардатовского сельского поселения.

История 
Возник в 1893 году в связи со строительством одноимённой железнодорожной станции Московско-Казанской железной дороги. Назван по близлежащему городу.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ардатовского района Мордовии